

Chimica 
 CRYSTAL – software per calcoli ab initio di chimica quantistica

Fumetto 
 Crystal – personaggio dei fumetti Marvel Comics
 Cristal il Cigno – personaggio del manga e anime I Cavalieri dello zodiaco

Geografia 
 Stati Uniti d'America
 Crystal – città del Colorado
 Crystal – città dell'Indiana
 Crystal – città della Contea di Pembina, Dakota del Nord
 Crystal – città della Contea di Aroostook, Maine
 Crystal – township della Contea di Montcalm, Michigan 
 Crystal – township della Contea di Oceana, Michigan 
 Crystal – città della Contea di Hennepin, Minnesota
 Crystal – census-designated place della Contea di San Juan, Nuovo Messico
 Crystal – città della Contea di Washburn, Wisconsin
 Crystal City – città del Missouri
 Crystal – città della Contea di Clark, Nevada
 Crystal – città della Contea di Nye, Nevada
 Crystal – città della Virginia Occidentale
 Crystal – città della Contea di Hancock, Iowa
 Crystal – città della Contea di Tama, Iowa

Informatica 
 Crystal – una metodologia agile 
 Crystal tema per KDE – tema per KDE

Musica 
 Crystal – singolo dei New Order del 2001, dall'album Get Ready
 Crystal – album di Crystal Gayle del 1976
 Crystal – album di Ahmad Jamal del 1987
 Crystal – album delle Harfonie del 2016

Onomastica
 Crystal – nome proprio di persona inglese femminile

Pagine correlate 
Crystals
Cristal
Cristallo (disambigua)